

Patronyme 

  (1803-1876), pasteur et auteur français ;
 Arnold Lucien Montandon (1852-1922), entomologiste franco-roumain ;
 Cléopâtre Montandon (1941-), sociologue suisse ;
 George Montandon, (1878-1944), médecin, anthropologue, ethnologue et explorateur français ;
 Roger Montandon, (1918-2005), artiste peintre et metteur en scène suisse ;
 Alain Montandon (1945-), universitaire français ;
 Roger Montandon, (1946-), navigateur suisse ;
 Nicole Montandon (1948-), athlète française ;
 Gil Montandon, (1965-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Philippe Montandon (1982-), footballeur suisse.

Toponyme 

 Montandon, commune française du Doubs.